Folkförsamling kan syfta på:

 Folkförsamling (möte) – ett lagstiftande och/eller på annat sätt beslutande organ i en stat. Den kan vara vald eller (i äldre tider) innefatta alla fullvärdiga medborgare 
 Romerska folkförsamlingen – i antikens Rom en sammankomst av folket för att utöva sin suveränitet (myndighet) genom lagstiftning, dom (i brottmål) och val (av överhetspersoner)
 Kvinnornas folkförsamling – en komisk pjäs av Aristofanes, skriven år 391 f.Kr.

Se även
 Nationalförsamling
 Folkrepresentation